Улица Рокоссовского и Улица Маршала Рокоссовского — название улиц в различных населённых пунктах, названные в честь Маршала Советского Союза и Маршала Польши, дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. Кроме того есть проспекты Маршала Рокоссовского.

Белоруссия 
 Улица Рокоссовского — улица в Пинске
 Улица Рокоссовского — улица в Бресте
 Улица Рокоссовского — улица в Бобруйске

Россия 
 Улица Рокоссовского — улица в Волгограде
 Улица Маршала Рокоссовского — улица в Нижнем Новгороде
 Улица Рокоссовского — улица в Омске
 Улица Рокоссовского — улица в Пскове

Украина 
 Улица Рокоссовского — улица в Конотопе
 Улица Маршала Рокоссовского — улица в Кременчуге
 Улица Рокоссовского — улица в Кривом Роге
 Улица Рокоссовского — улица в Переяславе
 Улица Маршала Рокоссовского — улица в Черкассах
 Улица Рокоссовского — прежнее название проспекта Левка Лукьяненко в Чернигове